Eutropia puede referirse a lo siguiente:

 Eutropia (emperatriz), esposa del emperador Maximiano.
 Eutropia (hija de Constantino), hija de Constantino el Grande.
 Eutropia (nombre), nombre de pila femenino.